Pedro Ramírez puede referirse a:
 Pedro Ramírez (1993-), futbolista venezolano.
 Pedro Ramírez Rey (1984-), cofundador español de El Boquerón Viajero;
 Pedro Felipe Ramírez (1941-), político chileno;
 Pedro J. Ramírez (1952-), periodista español;
 Pedro Pablo Ramírez (1884-1962), militar argentino;
 Pedro J. Ramírez Sendoya (1897-1966), sacerdote colombiano;
 Pedro Ramírez Vázquez (1919-), arquitecto mexicano.